El Telégrafo ist der Name folgender Zeitungen:

 El Telégrafo (Paysandú), eine Tageszeitung aus Paysandú, Uruguay
 El Telégrafo (Ecuador), eine Tageszeitung aus Ecuador